Оканья:

 Оканья — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Толедо, в составе автономного сообщества Кастилия — Ла-Манча.
 Оканья — город и муниципалитет в Колумбии в составе департамента Северный Сантандер.
 Оканья, Диего де (1565—1608) — испанский художник, историк, исследователь и путешественник.
 Оканья, Луис (1945—1994) — бывший испанский профессиональный шоссейный велогонщик.